Varyag (Variago) è stato il nome di diverse unità della marina russa.
 Varyag era un incrociatore protetto della marina imperiale russa.
 Varyag era un incrociatore della classe Kynda entrato in servizio nel 1965 e radiato nel 1990. 
 Varyag è un incrociatore della marina russa. Entrato in servizio con la marina sovietica nel 1983 con il nome di Chevrona Ukraina, è operativo nella Flotta del Pacifico.
 Varyag è una portaerei della classe Admiral Kuznecov. Varata nel 1988 con il nome di Riga, non è stata mai ultimata. Trasferita all'Ucraina nel 1992, è stata venduta alla Cina nel 1998.